Karger peut désigner :

Patronyme 

 Ulrich Karger (né en 1957), écrivain allemand ;
 , un éditeur scientifique ;
 Maxwell Karger (1879-1922), un producteur et réalisateur américain ;
 , un chercheur en informatique.

Divers 
 Algorithme de Karger